Der Rinkens riddare () ist eine Auszeichnung der Svenska Hockeyligan (SHL), die mit Unterbrechungen seit dem Jahr 1963 an den sportlichen fairsten Spieler der Liga vergeben wird. Zwischen 1978 und 1997 erfolgte keine Verleihung der Auszeichnung.

Preisträger

Weblinks 
 Übersicht der Gewinner bei eliteprospects.com

Eishockey (Schweden)
Sportliche Auszeichnung (Eishockey)
Schwedische Auszeichnung
Erstverleihung 1963